Claude Nobs – imprenditore svizzero
 Ernst Nobs – politico svizzero
 Olivia Nobs – snowboarder svizzera